Catedral de San Agustín es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como catedrales, construidos en honor de un santo llamado Agustín.

Basílicas

en Chile  
 Catedral de San Agustín, catedral en la ciudad de Talca.

en Estados Unidos 
 Catedral de San Agustín, catedral en la ciudad de Bridgeport, Connecticut.
 Catedral de San Agustín, catedral en la ciudad de Laredo, Texas.
 Catedral de San Agustín, catedral en la ciudad de Tucson, Arizona.